В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе A предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2013. Состав группы был определён во время жеребьёвки предварительного раунда 18 ноября 2012 в концертном зале, расположенном в пещере Постойнска-Яма в Словении.

В группе участвовали Бельгия, Великобритания, Германия, Израиль, Украина и Франция. Команды сыграли друг с другом в один круг, проведя в общей сложности пять матчей каждая. Матчи прошли с 4 по 9 сентября 2013 года во дворце спорта «Тиволи Холл» в Любляне, Словения. Три лучшие команды вышли во второй раунд. Ими стали сборные Франции, Украины, одержавшие в пяти матчах по четыре победы, и Бельгии, выигравшей два матча из пяти и опередившей сборные Великобритании и Германии за счёт лучшего показателя в личных встречах.

Турнирная таблица

Результаты встреч

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Ссылки 
Положение команд и результаты матчей

Чемпионат Европы по баскетболу 2013